Луис Клайд Хадсон (; 11 июля 1944 года, Гринсборо, Северная Каролина, США — 11 апреля 2014 года, Атланта, Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист, выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Сент-Луис / Атланта Хокс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Член баскетбольного зала славы с 2022 года.

Карьера в НБА 
После окончания Миннесотского университета, Хадсон был выбран на драфте НБА 1966 года под общим 4 номером клубом «Сент-Луис Хокс». В своём дебютном сезоне он в среднем за игру набирал по 18,4 очка и был выбран в первую сборную новичков НБА. За 13 сезонов в НБА он набрал 17 940 очков, 6 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА. За его достижения за ним были закреплены номера в «Хокс» и в Миннесотском университете.

После завершения игровой карьеры 
По окончании игровой карьеры в 1979 году, Хадсон занялся продажей оборудования для ресторанов, а также недолго работал радио-комментатором игр «Хокс». В 1984 году он переехал в Парк-Сити (Юта), где занимался недвижимостью и в начале 1990-х годов работал в городском совете Парк-Сити.

Достижения 
 В 1994 году за ним был закреплён № 14 в университете Миннесота.
 В 2002 году Хадсон был включён в спортивный зал Славы Джорджии.
 В 2003 году он был назван «Humanitarian of the Year» ассоциацией бывших игроков НБА.

Примечания

Ссылки 
 Career Stats

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола

